Die Basketball-Wettbewerbe bei den XIII. Spielen der kleinen Staaten von Europa auf Zypern wurden vom 2. bis zum 6. Juni 2009 ausgetragen.

Männerturnier

Frauenturnier

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Kompletter Spielplan des Männerturniers (PDF; 217 kB)
 Kompletter Spielplan des Frauenturniers (PDF; 217 kB)

Basketball
Basketballveranstaltung 2009
Basketball (Zypern)